Пётр Перцов:
 Перцов, Пётр Николаевич (1857—1937) — инженер, строитель железных дорог, общественный деятель и коллекционер.
 Перцов, Пётр Петрович (1868—1947) — поэт, прозаик, публицист, издатель, искусствовед, литературный критик, журналист и мемуарист.